Okręty US Navy o nazwie USS "Laub":

 Pierwszy "Laub" (DD-263) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940. Przemianowany na HMS "Burwell".
 Drugi "Laub" (DD-613) był niszczycielem typu Benson, który był w służbie w latach 1943-1946.

Laub